Les Artistes est un album des Têtes Raides sorti en 2011, sur lequel figurent cinq chansons :

 L'Ombre
 Je
 Attention
 Personne
 Les Artistes

Album des Têtes raides
Album musical sorti en 2011